Меша:

 Меша — моавитский царь, упоминаемый в Библии.
 Меша — солнечный месяц (первый из 12-и) в древнеиндийском лунно-солнечном календаре.

Реки 
 Меша — приток Вологды, река в Вологодской области (Россия)
 Меша — приток Десны, река в Черниговской области (Украина)
 Меша — приток Пелыма, река в Пермском крае (Россия)
 Мёша — приток Камы, река в Республике Татарстан (Россия)

См. также